Штин — российская фамилия.

По одной из версий, фамилия имеет русское происхождении и образована от слова «шти» — устаревшей формы слова «щи».

По другой версии, является русифицированным вариантом еврейской фамилии Штейн. Фамилия Штин произошла от идишского слова «штейн», которое означает «камень».

Существует и третья версия — о немецком происхождении фамилии. Большинство предков современных носителей фамилии являются выходцами из Германии, приехавшими в Россию ещё при Петре I. По некоторым историческим данным, их основным ремеслом было производство кирпича и строительство, что очень созвучно с немецким «штэйн» — «кирпич», а здесь в России они в русском варианте стали носить фамилию Штин.

Примечания 

Фамилии по алфавиту
Еврейские фамилии